Ratnik steht für:

 Ratnik (Bulgarien), kurz für Sŭyuz na ratnitsite za napredŭka na bŭlgarshtinata, Union der Krieger für den Fortschritt des Bulgarentums, (1936–44), rechtsextreme bulgarische Organisation

Ratnik ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Ratnik (1905–1989), estnischer Fußballspieler

Siehe auch:

 Ratnik-Programm: russisches Rüstungsvorhaben